

Cinema 
The Winner – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Victor Film Company
 The Winner – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
 The Winner – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Balboa Amusement Producing Company
The Winner – cortometraggio del 1915 diretto da Charles Calvert
 The Winner – film del 1926 diretto da Harry Joe Brown
 Il vincitore (The Winner) – film del 1996 diretto da Alex Cox

Letteratura 
 Il biglietto vincente (The Winner) – romanzo di David Baldacci del 1997

Musica 
 The Winner– singolo degli Status Quo del 2012

Televisione 
 The Winner – serie televisiva